Юкито Аяцудзи (, Аяцудзи Юкито, род. 23 декабря 1960 г., Киото), настоящее имя Наоюки Утида (, Утида Наоюки) — японский писатель в жанре детектива и ужасов, известный своими романами «Убийства в десятиугольном доме» (яп. 十角館の殺人, Дзюккакукан но сацудзин), который был переведён и издан на русском языке в 2020 г., и «Иная», по которому в 2012 г. было снято одноимённое аниме Another и фильм режиссёра Такэси Фурусавы Another (яп.アナザー, Анадза:), а также «Иная: Эпизод S» (яп.アナザーエピソードS, Анадза: Эписо: до S).

Ученик классика японского детектива, «Крестного отца син-хонкаку» и «Бога загадки» Содзи Симады, один из основателей Японского клуба авторов хонкаку — The Honkaku Mystery Writers Club of Japan (яп.本格ミステリ作家クラブ, Хонкаку Мисутэри Сакка Курабу) и представитель школы нового хонкаку-детектива (яп.新本格, син-хонкаку) в японской литературе.

Состоит в Японской ассоциации авторов детективов (яп.日本推理作家協会, Нихон суйри сакка кё: кай, Mystery Writers of Japan).

Женат на писательнице Фуюми Оно (яп. 小野 不由美), известной своей серией фэнтези-новелл «Двенадцать королевств».

Его дебютный роман «Убийства в десятиугольном доме» находится на 8 месте в «Топе 100 японских детективных романов всех времен». К настоящему времени Юкито Аяцудзи написал более 30 романов, принадлежащих к различным сериям, а также большое количество повестей, рассказов и эссе.

Изображён в виде главного героя в манге и ранобэ Асагири Кафки «Проза бродячих псов: другая история» (яп. 文豪ストレイドッグス外伝綾辻行人VS. 京極夏彦, Бунго: Суторэй Доггусу гайдэн: Аяцудзи Юкито против Кёгоку Нацухико, спин-офф манги «Проза бродячих псов», яп.文豪ストレイドッグス, букв. «Бродячие псы литературы»), по которым снято одноимённое аниме.

В 2018 году малая планета 2001 RG46 была названа в честь Юкито Аяцудзи.

Биография 
Наоюки Утида начал сочинять детективные истории ещё в младшей школе: в шестом классе во время летних каникул под впечатлением от книги Эдогавы Рампо «Клуб мальчиков-детективов» (яп.少年探偵団, Сё: нэн тантэйдан) он написал сборник из десяти детективных рассказов.

Окончив школу в 1979 году, будущий писатель поступил на педагогический факультет Киотского университета, где вступил в «Общество исследователей детектива» (яп. 京大推理小説研究会, Кё: дай суйри сё: сэцу кэнкю: кай), к которому также принадлежали его будущая супруга Фуюми Оно, писатели Такэмару Абико (яп. 我孫子 武丸) и Ринтаро Норидзуки (яп. 法月 綸太郎). Незадолго до окончания четвёртого курса университета Юкито Аяцудзи подал рукопись своего будущего романа «Убийства в десятиугольном доме» на соискание престижной премии Эдогавы Рампо (яп. 江戸川乱歩賞, Эдогава Рампо сё:), текст прошел отбор жюри и был включен в лонг-лист.

В 1982 году, окончив учёбу, писатель продолжает работу в Киотском университете и пишет диссертацию, посвященную исследованиям девиантного поведения.

В 1986 году Юкито Аяцудзи женится на Фуюми Оно и завершает работу над окончательным вариантом романа «Убийства в десятиугольном доме». Книга была опубликована в крупнейшем японском издательстве «Коданся» (яп. 講談社) в 1987 году. Редакторы издательства назвали творчество Аяцудзи «Новым хонкаку-детективом» (яп. 新本格ミステリー, син хонкаку мисутэри:), под этим названием оно впоследствии и вошло в историю японской литературы.

Окончив в 1989 году докторантуру Киотского университета, в марте 1992 г. Юкито Аяцудзи решает стать профессиональным писателем. В том же году за свой роман «Убийства в доме с часами» (яп. 時計館の殺人, Токэйкан но сацудзин) он был удостоен премии Японской ассоциации авторов детективов (яп. 日本推理作家協会賞, Нихон суйри сакка кё: кай сё:).

К февралю 2012 года общий тираж книг серии «Убийства в странных домах» (яп. 館シリーズ, Яката сири: дзу) превысил 4 млн экземпляров.

Особенности литературного стиля 
В большинстве романов Юкито Аяцудзи присутствует поворотный момент или «момент смены декораций» (так называемый донтэн-гаэси, яп. どんでん返し), в результате которого логическое повествование «переворачивается с ног на голову», и вся история предстает в совершенно ином свете.

Находясь под влиянием хоррор-и фэнтези-литературы, Юкито Аяцудзи часто использует характерные для этих жанров приемы в своих детективных романах, и помимо этого написал ряд работ, относящихся к жанрам ужасов и триллера.

Интересные факты 
Псевдоним «Юкито Аяцудзи» придумал для молодого писателя его учитель, Содзи Симада. Имя детектива в серии «Убийства в странных домах» (яп. 館シリ ーズ, Яката сири: дзу), Киёси Симада (яп. 島田 潔, Симада Киёси) — комбинация имён Содзи Симады и Киёси Митараи (яп. 御手 洗潔, Митараи Киёси) — центрального персонажа произведений Содзи Симады. По поводу этого в одном из своих интервью Юкито Аяцудзи заметил: «Если бы я знал, что эта серия романов получится такой длинной, я бы продумал имя главного героя более тщательно».

Юкито Аяцудзи утверждает, что на него во многом повлияло творчество знаменитого хоррор-мангаки Кадзуо Умэдзу (яп. 楳図 かずお, Умэзу Кадзуо).
Музыка к анимэ «Иная» была написана японской дарквейв-группой Ali Project.
На основе произведений Юкито Аяцудзи были созданы видео-игры для PlayStation: Чёртова дюжина (Куро но Дзю: сан, 1996), «Проект кошмаров YAKATA» (яп. ナイトメア・プロジェクト, YAKATA, Найтомэа Пуродзэкуто Яката, 1998) и «TRICK×LOGIC» (яп. トリックロジック, торикку родзикку, 2010).

Юкито Аяцудзи является мастером игры в маджонг.

Писатель — фанат японской поп-группы Keyakizaka46 (яп. 欅坂46) и с детства любит бейсбольную команду Hiroshima Toyo Carp (яп. 広島カープ, Хиросима ка: пу).

Отзывы 

…И вот в 1987 году писатель-детективщик, которого я так ждал, явился. Это был Юкито Аяцудзи со своими «Убийствами в Десятиугольном доме». Я сразу почувствовал важность творчества Аяцудзи, поэтому всеми силами поддержал его дебют и написал к нему предисловие. <…> Сегодня многие японцы помнят первый роман Аяцудзи как эпохальное событие, изменившее нашу детективную литературу своими новаторскими идеями. Чтобы оценить важность этой работы, нужно коснуться и истории западного детектива. Новая литературная форма, которую мы знаем под этим именем,- детище научно-технической революции, полностью изменившей общество Запада. Эдгар Аллан По был тем, кто впервые изобразил запутанный случай, где зловещее существо ужасающей силы, проникнув в запертую комнату, убило молодую женщину, — а также описал, как трезвый научный рассудок, решая дело, открывает совершенно невероятную истину. За По последовал Конан Дойл, давший миру истории о Шерлоке Холмсе, молодом исследователе, открывшем целую новую область — искусство дедукции, пленившее читателей по всему миру и утвердившее детектив как жанр. Спустя более восьмидесяти лет после По, в 1928 году, Ван Дайн вдохнул в него вторую жизнь. Это ему в голову пришла идея поместить и убийство, и расследование, и все остальное от начала до конца внутрь дома или другого ограниченного пространства, создав подобие спортивного развлечения,- как это сделано и в «Убийствах в Десятиугольном доме».

Литературные премии и номинации 
Прим.: номера (12-я премия, 45-я премия и т. д.) японских литературных премий соответствуют номеру (году) премиального сезона.

 1990 г. — шорт-лист 12-й премии им. Эйдзи Ёсикавы за лучший дебют (яп. 吉川英治文学新人賞, Ёсикава Эйдзибунгакусиндзин сё) за роман «Убийство в усадьбе на туманном перевале» (霧越邸殺人事件).
 1991 г. — шорт-лист 13-й премии им. Эйдзи Ёсикавы за лучший дебют за роман «Убийства в доме с часами» (時計館の殺人); шорт-лист 44-й премии Mystery Writers of Japan Award (日本推理作家協会賞, Нихон суйри сакка кё: кай сё:) за роман «Убийство в усадьбе на туманном перевале» (霧越邸殺人事件).
 1992 г. — 45-я премия Mystery Writers of Japan Award за роман «Убийства в доме с часами» (時計館の殺人).
 2005 г. — шорт-лист 5-й премии Honkaku Mystery Award (本格ミステリ大賞, Хонкаку мисутэри тайсё:) за роман «Убийства в сумрачном доме» (暗黒館の殺人).
 2008 г. — шорт-лист 25-й премии им. Оды Сокуноскэ (яп. 織田作之助, Ода Сакуноскэ сё:) за роман «Удивительная история, произошедшая в Мидорогаока» (深泥丘奇談).
 2010 г. — шорт-лист 10-й премии Honkaku Mystery Award за роман «Иная» (Another); шорт-лист 1-й премии Yamada Futaro Award (яп. 山田風太郎賞, Ямада Фу: таро: сё:, Премия им. Ямады Футаро), учрежденной издательством Kadokawa Shoten, за роман «Иная» (Another).

Избранная библиография 
Прим.: За исключением уже переведённых на русский язык, названия прочих произведений указаны в дословном переводе.

 Переводы на русский язык
 Убийства в десятиугольном доме, М.:"Эксмо", 2020 (яп. 十角館の殺人, Дзюккакукан но сацудзин) — 320 c. [пер. с яп. С. И. Логачева]
 Серия «Убийства в странных домах» (館シリーズ, Яката сири: дзу)
 Дзюккакукан но сацудзин (Убийства в десятиугольном доме), 1987 (十角館の殺人)
 Суйсякан но сацудзин (Убийства в доме с водяной мельницей), 1988 (水車館の殺人)
 Мэйрокан но сацудзин (Убийства в доме-лабиринте), 1988 (迷路館の殺人)
 Нингё: кан но сацудзин (Убийства в доме кукол), 1989 (人形館の殺人)
 Токэйкан но сацудзин (Убийства в доме с часами), 1991 (時計館の殺人)
 Куронэкокан но сацудзин (Убийства в доме с чёрной кошкой), 1992 (黒猫館の殺人)
 Анкокукан но сацудзин (Убийства в сумрачном доме), 2004 (暗黒館の殺人)
 Биккурикан но сацудзин (Убийства в доме с сюрпризом), 2006 (びっくり館の殺人)
 Кимэнкан но сацудзин (Убийства в доме странных масок), 2012 (奇面館の殺人)
 Серия «Шёпоты» (囁きシリーズ, Сасаяки сири: дзу)
 Хииро но сасаяки (Багровый шёпот), 1988 (緋色の囁き)
 Кураями но сасаяки (Шёпот тьмы), 1989 (暗闇の囁き)
 Тасогарэ но сасаяки (Полночный шёпот), 1993 (黄昏の囁き)
 Серия «Уравнение убийства» (殺人方程式シリーズ, Сацудзин хо: тэйсики сири: дзу)
 Сацудзин хо: тэйсики: Сэцудансарэта ситай но мондай (Уравнение убийства: дело о расчлененных трупах), 1989 (殺人方程式切断された死体の問題)
 Сацудзин хо: тэйсики 2: Мэйфу: со: дзикэн (Уравнение убийства 2: инцидент в Наруфусо), 1995 (殺人方程式II鳴風荘事件)
 Серия «Кровожадные убийцы» (殺人鬼シリーズ, Сацудзинки сири: дзу)
 Сацудзинки: какусэйхэн (Пробуждение убийцы), 1990 (殺人鬼覚醒篇)
 Сацудзинки: гякусю: хэн (Месть убийцы), 1993 (殺人鬼逆襲篇)
 Серия «Истории ужасов Болотного холма» («Истории ужасов в Мидорогаока») (深泥丘シリーズ, Мидорогаока сири: дзу)
 Мидорогаока кидан (Удивительная история, произошедшая в Мидорогаока), 2008 (深泥丘奇談)
 Мидорогаока кидан дзоку (Удивительная история, произошедшая в Мидорогаока: продолжение), 2011 (深泥丘奇談・続)
 Мидорогаока кидан дзоку-дзоку (Удивительная история, произошедшая в Мидорогаока: дальнейшее продолжение), 2016 (深泥丘奇談・続々)
 Серия «Иная» (Another シリーズ)
 Анадза: (Иная), 2009 (アナザー)
 Анадза: Эписо: до S (Иная: Эпизод S), 2013 (アナザーエピソードS)
 Анадза: 2001 (Иная: 2001), 2020 (Another 2001)
 Отдельные романы и сборники рассказов
 Киригоэ тэй сацудзин дзикэн (Убийство в усадьбе на туманном перевале), 1990 (霧越邸殺人事件)
 Ганкю: китан (Рассказ очевидца), 1995 (眼球綺譚)
 Freaks / Уродцы, 1996 (フリークス)
 Дон-донбаси, отита (Дон-дон мост упал), 1999 (どんどん橋、落ちた)
 Сайго но киоку (Последнее воспоминание), 2002 (最後の記憶)
 Нингэн дзянай (Не человек), 2017 (人間じゃない)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Юкито Аяцудзи
 Японский клуб авторов хонкаку
 Полная библиография Юкито Аяцудзи с 1987 г. по настоящее время, включая книги, планируемые к изданию

Японские писатели
Авторы детективной прозы
Выпускники Киотского университета